Akron kan syfta på:

 Akron, Ohio – en stad i den amerikanska delstaten Ohio
 Akron (företag) – ett svenskt privatägt aktiebolag
 USS Akron (ZRS-4) – ett luftskepp tillhörigt USA:s flotta, som havererade 4 april 1934 med förlust av 73 liv.